Mark I Eyeball o inspecció visual
 Mark I, mena d'holograma d'emergència mèdica programa d'assistència mèdica intel·ligent artificial a Star Trek: Voyager, 
 Tecnologia:
 Mk I Mini (1959-1967); l'original Austin Mini i Morris Mini-Minor de la Motor Corporation britànica
 Harvard Mark I (1944), primitiu ordinador automàtic digital fet per IBM
 Manchester Mark I (1949), primitiu ordinador d'autocodi
 Ferranti Mark I (1951), primitiu ordinador basat en el Manchester Mark I
 Mark I (detector), detector de partícules al Centra Accelerador Linear de Stanford de 1973-1977
 Mark I o Telescopi Lovell, anomenat el entre 1961 i 1970, llavors el Mark IA entre 1971 i 1987
 Mesa Boogie Mark I (1969); amplificador de guitarra elèctrica dissenyat a Califòrnia del Nord
 Mark I o Tanc Mark (1916), primer tanc usat en combat
 Supermarine Spitfire Mk I, avió de combat de les Forces Reials Aèries britàniques
 Mark I Fire Control Computer, primer ordinador de control de foc de l'Exèrcit dels Estats Units usat en els vaixells de la II Guerra Mundial
 Mark I PBR (1966); versió de 31 peus del vaixell Patrol Boat, River de patrulla en riu de l'Exèrcit dels EUA
 Mark I NAAK, auto-injector transportat per personal militar per l'ús en cas d'atacs de nervis d'agents
 Mk 1 Underwater Defense Gun, arma de foc dirigible sota l'aigua de l'Exèrcit dels EUA en la dècada de 1970
 Morey MK 1 Knife''' (1991), arma de combat-tancat